V377 Возничего () — одиночная переменная звезда в созвездии Возничего на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 28889 световых лет (около 8857 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +15m до +14,2m.

Характеристики 
V377 Возничего — жёлтая пульсирующая переменная звезда типа RR Лиры (RRAB) спектрального класса G. Эффективная температура — около 5772 K.

Примечания